Monticello – posiadłość Thomasa Jeffersona (3. prezydenta USA) w Charlottesville w stanie Wirginia

Miejscowości we Francji:
 Monticello – miejscowość i gmina w regionie Korsyka, w departamencie Górna Korsyka

Miejscowości w USA:
 Monticello – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Monticello – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Jefferson
 Monticello – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jasper
 Monticello – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Monticello – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Monticello – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Monticello – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Wayne
 Monticello – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii East Baton Rouge
 Monticello – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Monticello – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Monticello – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Lawrence
 Monticello – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 Monticello – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Monticello – miasto w stanie Utah, w hrabstwie San Juan
 Monticello – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Monticello – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Gminy w USA:
 Monticello (ang. Monticello Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Monticello (ang. Monticello Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Monticello (ang. Monticello Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Monticello (ang. Monticello Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Monticello (ang. Monticello Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette